Wertmüller è un cognome tedesco. Può riferirsi a:

Persone
 Adolf Ulrik Wertmüller (1751-1811) – pittore svedese
 Justus Wertmüller (1963) – giornalista tedesco 
 Lina Wertmüller (1928-2021) – regista italiana
 Massimo Wertmüller (1956) – attore italiano, nipote di Lina
 Michael Wertmüller (1966) – compositore svizzero

Pagine correlate 
 Werthmüller